Die Aradschin chumb 2005 war die 14. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde vom 19. April bis 8. Oktober 2005 ausgetragen.

Modus 
13 Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Pjunik Jerewan 2 war als Reservemannschaft nicht aufstiegsberechtigt, daher stieg der Zweitplatzierte in die Bardsragujn chumb auf. Der Dritte spielte im Play-off gegen den Vorletzten der ersten Liga um den Aufstieg.

Vereine 
FC Dinamo VZ Jerewan und FC Lokomotiv Jerewan zogen vor Saisonbeginn, Araks Ararat und FC Pjunik Jerewan 3  zu Saisonbeginn zurück. Deren Spiele wurden annulliert.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Play-off 

|}
Gandsassar Kapan wurde als Verlierer vom FFA später ebenfalls in die Bardsragujn chumb 2006 zugelassen.

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005